Гран-прі Монако 2011 (офіційно 2013 Formula 1 Monaco Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 26 травня 2013 року на міській трасі Монте-Карло в Монако. Це була шоста гонка сезону 2013 Формули-1.

Звіт

Кваліфікація 

{| class=wikitable style="font-size:95%"
! 
! 
! Driver
! Constructor
! К 1
! К 2
! К 3
! 
|-
! 1
| align="center" | 9
|  Ніко Росберг
| Mercedes-Benz
| 1:24.620
| 1:16.135
| 1:13.876
| 1
|-
! 2
| align="center" | 10
|  Льюїс Хемілтон
| Mercedes-Benz
| 1:23.779
| 1:16.265
| 1:13.967
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Себастьян Феттель
| Red Bull-Renault
| 1:24.243
| 1:15.988
| 1:13.980
| 3
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Марк Веббер
| Red Bull-Renault
| 1:25.352
| 1:17.322
| 1:14.181
| 4
|-
! 5
| align="center" | 7
|  Кімі Ряйкконен
| Lotus-Renault
| 1:25.835
| 1:16.040
| 1:14.822
| 5
|-
! 6
| align="center" | 3 
|  Фернандо Алонсо
| Ferrari
| 1:23.712
| 1:16.510
| 1:14.824
| 6
|-
! 7
| align="center" | 6 
|  Серхіо Перес
| McLaren-Mercedes-Benz
| 1:24.682
| 1:17.748
| 1:15.138
| 7
|-
! 8
| align="center" | 15
|  Адріан Сутіл
| Force India-Mercedes-Benz
| 1:25.108
| 1:17.261
| 1:15.383
| 8
|-
! 9
| align="center" | 5
|  Дженсон Баттон
| McLaren- Mercedes-Benz
| 1:23.744
| 1:17.420
| 1:15.647
| 9
|-
! 10
| align="center" | 18
|  Жан-Ерік Вернь
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:23.699
| 1:17.623
| 1:15.703
| 10
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Ніко Гюлькенберг
| Sauber-Ferrari
| 1:25.547
| 1:18.331
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 19
|  Даніель Ріккардо
| Toro Rosso-Ferrari
| 1;24.852
| 1:18.344
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Ромен Грожан
| Lotus-Renault
| 1:23.738
| 1:18.603
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 17
|  Вальттері Боттас
| Williams-Renault
| 1:24.681
| 1:19.077
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Гідо ван дер Гарде
| Caterham-Renault
| 1:26.095
| 1:19.408
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Пастор Мальдонадо
| Williams-Renault
| 1:23.452
| 1:21.688
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 14
|  Пол ді Реста
| Force India-Mercedes
| 1:26.322
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 20
|  Шарль Пік
| Caterham-Renault
| 1:26.633
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 12
|  Естебан Гутьєррес
| Sauber-Ferrari
| 1:26.917
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 23
|  Макс Чілтон
| Marussia-Cosworth
| 1:27.303
|
|
| 22
|-
! colspan=8 | 107% time:1:29.293
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Жуль Б'янкі
| Marussia-Cosworth
| без часу
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 4
|  Феліпе Масса
| Ferrari
| без часу
|
|
| 21
|-
! colspan=8 | Source:
|-
|}Примітки:'''
 — Макс Чілтон покараний за зміну КПП.
 — Жуль Б'янкі не вдалося встановити час кваліфікації в 107% після відмови двигуна, але було дозволено вийти на старт перегонів на розсуд стюардів.
 — Феліпе Масса не вдалося встановити час кваліфікації в 107% , після того, як болід був пошкоджений під час вільної практики, щоб взяти участь у кваліфікації, замінили коробку передач.

Перегони

Місце в чемпіонаті 

Пілоти' Чемпіонський залік

Конструктори' Чемпіонський залік

 Примітки: Тільки 5-ть перших місць висвітлені у нашому заліку.

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com

Примітки 

2013
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Травень 2013